Palazzo Ducale (italienska för hertigpalatset) kan avse flera byggnader och tidigare hertigresidens i Italien, till exempel:

Palazzo Ducale, Alvito
Palazzo Ducale, Atina
Palazzo Ducale, Castiglione del Lago
Palazzo Ducale, Colorno
Palazzo Ducale, Genua – även kallad Dogepalatset i Genua
Palazzo Ducale, Guastalla
Palazzo Ducale, Gubbio
Palazzo Ducale, Lucca
Palazzo Ducale, Mantua
Palazzo Ducale, Massa
Palazzo Ducale, Modena
Palazzo Ducale, Parete
Palazzo Ducale, Pesaro
Palazzo Ducale, Reggio Emilia
Palazzo Ducale, Sabbioneta
Palazzo Ducale, Sassari
Palazzo Ducale, Sassuolo
Palazzo Ducale, Serradifalco
Palazzo Ducale, Urbino
Palazzo Ducale, Venedig – mer känt som Dogepalatset